Ајше Хумашах () (1541 — 1598) била је отоманска принцеза, кћер Султаније Михримах и Рустем паше ( везир 1544–53, 1555–61). Била је унука Сулејмана Величанственог и његове законите супруге Хурем.

Биографија
Рођена је 1541. године у Истанбулу и била је прво дете њених родитеља. Око 1560. године се удала за Шемси Ахмет-пашу, будућег великог везира . Била је политички активна, била је супруга великог везира и кћерка највеће принцезе, Султаније Михримах. Као једина наследница својих родитеља наследила је велико богатство, укључујући и пет палата.

Први брак 
Са Ахмет-пашом је имала осморо деце, четири сина и четири ћерке.
Синови
 Султанзаде Мехмед-бег (? — 1605) - санџак-бег Херцеговине. Умро је 1605. године.
 Султанзаде Мустафа-бег (? — 22. јун 1593) - санџак-бег Клиса. Такође погинуо у бици на реци Купи.
 Султанзаде Осман-бег (? — 1590) - санџак-бег Шебинкарахисара.
 Султанзаде Махмут-бег (? — 1602) 

Кћери
 Салиха султанија () (1561 — 1580) - удата у октобру 1576 за Јусуф Синан-пашу. За њено венчање је њена бака Михримах потрошила 70 000 акчи. Са њим је имала сина Махмуд-бега (1577—1643), који се 1612. године оженио султанијом Хатиџе, а 1620. године се оженио султанијом Фатмом. Имала је још једног сина, Мехмет-бега, који се 1613. године оженио једном од кћери султана Мурата III.
 Сафије султанија () (1565 — 1612) - удата у марту 1581. године за Јусуф Синан-пашу, супруга своје покојне сестре Салихе. Са њим је имала два сина, Хусејина и Сулејмана и ћерку Ајше, која се удала Абдулрахман-пашом. Ајше је имала сина Мехмет-пашу (1603-1646), који је био велики везир за време султана Ибрахима.
 Хатиџе султанија () (1567 — након 1585) - удата за капиџибаши Махмут-бега у децембру 1584. године. Махмут-бег је по жељи Нурбану султаније требало да ожени Ајше султанију, ћерку Мурата III, али одлуком султана, оженио је Махмуд-бега са Хатиџе.
 Ајше султанија (1578 — након 1608) () - удата марта 1596. године за Јеменли Хасан-пашу, намесника Јемена и Египта (умро 1608).

Други и трећи брак 
Две године после смрти Ахмет-паше, удала се 7. априла 1582. удала се за Ахмет Феридун пашу, али брак је трајао само 11 месеци јер је паша умро 16. марта 1583. Постоји чак и верзија да се Ајше Хумашах удала по трећи пут за шејха Азиза Махмуд Худајиа 1590. године.

Смрт 
Ајше Хумашах је умрла 1598. године и највероватније је сахрањена у Михримах џамији у Едирнекапију. Речено је да је након њене смрти оставила султану Мехмету богатије наслеђе од државне благајне; 780 000 златника, 100 000 сребрњака и много драгуља.

Референце

Литература 
 Hammer, Joseph von. Geschichte des Osmanischen Reiches. — Pest: C. A. Hartleben’s Verlag, 1829. — Т. 4. — С. 102.
 Necipoğlu, Gülru. The Age of Sinan. Architectural Culture in the Ottoman Empire. — London: Reaktion Books, 2005. — С. 317.
 Benzoni, Gino. Dizionario Biografico degli Italiani / ed. Alberto M. Ghisalberti. — Rom: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981. — Т. 25.

Рођени 1541.
Умрли 1598.
Османско царство